Metodo forza bruta – tipo di algoritmo di risoluzione di un problema che consiste nel verificare tutte le soluzioni teoricamente possibili fino a che si trova quella effettivamente corretta
 Forza bruta – film del 1947, diretto da Jules Dassin